Шафаре́вич () — фамилия белорусского происхождения; образована от прозвища Шафар (на старобелорусском языке «распорядитель, тот, кто распоряжается расходами»;  — ключник, эконом).

Известные носители 
 Шафаревич, Андрей Игоревич (род. 1963) — российский математик, декан механико-математического факультета МГУ.
 Шафаревич, Игорь Ростиславович (1923—2017) — советский и российский математик, философ, публицист и общественный деятель.

См. также 
 Шафаренко
 Шафарик

Примечания